Opposites (album), een album van Biffy Clyro
The Opposites, een Nederlands hiphopduo